«Zoom» pot referir-se a:

Objecte 
 Zoom, un objectiu o dispositiu fotogràfic de distància focal variable.

Serveis a internet 
 Zoom Video, plataforma de serveis de videoconferències i conferències web.

 Àlbums

 Zoom (1998), àlbum de The Knack.
 Zoom (2001), àlbum d'Electric Light Orchestra.
 Zoom (2011), àlbum de Noah23.

Entreteniment 
 Zoom, una pel·lícula de 2006.
 Zoom, una minisèrie xilena.
 Zoom, un malvat de DC Comics.
 Zoom TV, un canal de televisió colombià.
Pàgines de desambiguació